El uso de Energía en el Reino Unido se situó en 1.651  (142,0  millones  de Tonelada equivalente de petróleo) en TWh 2019. En 2014, el Reino Unido tuvo un consumo de energía Per cápita de 34,82 MWh ( 3,00 toneladas equivalentes de petróleo) en comparación con una media mundial de 2010 de 21,54 MWh(1,85 toneladas equivalentes de petróleo). La demanda de electricidad en 2014 fue de 34,42  Vatio de media. (301,7  TWh a lo largo del año) procedentes de una generación total de electricidad de 335,0 TWh.

Los sucesivos gobiernos del Reino Unido han esbozado numerosos compromisos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Uno de ellos fue el Plan de Transición a la Baja Emisión de Carbono, lanzado por el ministerio de Brown en julio de 2009, cuyo objetivo era generar un 30% de electricidad a partir de fuentes renovables, y un 40% a partir de combustibles de bajo contenido en carbono bajos para el 2020. Cabe destacar que el Reino Unido es uno de los mejores lugares de Europa para la energía eólica, y la producción de este tipo de energía es la que más crece.  La energía eólica aportó casi el 21% de la generación de electricidad del Reino Unido en 2019.  En 2019, el suministro de la red del sector eléctrico del Reino Unido procedió en un 43% de energía de origen fósil (casi toda de gas natural), en un 48,5% de energía de carbono cero (incluyendo un 16,8% de energía nuclear y un 26,5% de energía eólica, solar e hidroeléctrica) y en un 8% de importaciones.

Los compromisos de los gobiernos para reducir las emisiones se producen en un contexto de crisis económica en toda Europa.  Durante la crisis financiera Europea,el consumo de electricidad en Europa se redujo un 5%, y la producción primaria también sufrió un notable descenso. El déficit comercial de Gran Bretaña se redujo en un 8% debido a los importantes recortes en las importaciones de energía. Entre 2007 y 2015, la demanda eléctrica máxima del Reino Unido cayó de 61,5  GW a 52,7 GW.

La Política de energía de gobierno de Reino Unido  pretende desempeñar un papel fundamental en la limitación de las emisiones gases de invernadero, al tiempo que satisface la demanda de energía.  La disponibilidad cambiante de los recursos y el desarrollo de las tecnologías también modifican la mezcla de energía del país mediante cambios en los costes y el consumo. En 2018, el Reino Unido ocupó el sexto lugar del mundo en el Índice de Rendimiento Medioambiental, que mide la eficacia de la política medioambiental de un país.

Visión general 

Hasta 2004, el Reino Unido era un exportador neto de energía; sin embargo, en 2010, más del 25% de la energía británica era importada.

Fuentes de energía

Aceite 
La preocupación por el pico de producción de petróleo fue planteada por voces de alto nivel en el Reino Unido, como David King y el Grupo de Trabajo de la Industria sobre Aceite de Cumbre y Seguridad de Energía.  En el último informe de 2010 se afirma que "en los próximos cinco años nos enfrentaremos a otra crisis: la crisis del petróleo. Esta vez, tenemos la oportunidad de prepararnos. El reto es utilizar bien ese tiempo". (Richard Branson e Ian Marchant). Sin embargo, no se ha alcanzado el pico del petróleo y, en cambio, el debate gira en torno a cuándo se alcanzará el pico de la demanda de petróleo.

Gas natural 
El Reino Unido produjo el 60% del gas natural  que consumió en 2010. En cinco años, el Reino Unido pasó de ser casi autosuficiente en gas (véase: gas de Mar Del norte) a importar un 40% de gas en 2010. El gas representaba casi el 40% del suministro total de energía primaria (TPES) y la electricidad más del 45% en 2010. El almacenamiento subterráneo representó cerca del 5% de la demanda anual y más del 10% de las importaciones netas. En el Reino Unido existe la obligación de utilizar combustibles alternativos. (véase: Obligación de Combustible de Transporte Renovable)

Gasfields include Amethyst gasfield, Armada gasfield, Easington Catchment Area, East Knapton, Everest gasfield and Rhum gasfield.

En marzo de 2012 se produjo una fuga de gas en los yacimientos de Elgin-campos de Franklin, donde se escapaban unos 200.000  metros cúbicos de gas al día. Se perdió en total unos 83 millones  de libras de ingresos potenciales.

Carbón 
La energía del carbón en Inglaterra y Gales se ha reducido sustancialmente a principios del siglo XXI. Las centrales eléctricas conocidas como Hinton Heavies cerraron, y está previsto que el cierre o la conversión a biomasa de las restantes centrales de carbón se complete en 2024.

La producción de electricidad a partir del carbón en 2018 fue menor que en cualquier otro momento desde la revolución industrial, con el primer "día sin carbón" en 2017 y la primera semana sin carbón en 2019. El carbón suministró el 5,4% de la electricidad del Reino Unido en 2018, frente al 7% de 2017, el 9% de 2016, el 23% de 2015 y el 30% de 2014.

En febrero de 2020, el Gobierno Británico dijo que consultaría sobre el adelanto de la fecha de cierre a 2024. En febrero de 2020, el gobierno dijo que consulte encima trayendo la fecha de clausura adelante a 2024. A finales de 2020, solo quedan tres centrales de carbón activas en la red británica.

Nuclear 

La flota británica de reactores operativos consta de 14 reactores avanzados refrigerados por gas en seis emplazamientos distintos y una unidad PWR en Sizewell B. La capacidad nuclear total instalada en el Reino Unido es de aproximadamente unos 9 GW. Además, el Reino Unido experimentó con tecnologías de reactores rápidos en Dounreay (Escocia); sin embargo, el último reactor rápido (con 250 MWe de capacidad) se cerró en 1994.

Incluso con los cambios en el sistema de planificación para acelerar las solicitudes de centrales nucleares, existen dudas sobre si se podría cumplir el calendario necesario para aumentar la producción de energía nuclear, y sobre la viabilidad financiera de la energía nuclear con los actuales precios del petróleo y el gas. Al no haberse construido ninguna central nuclear desde Sizewell B en 1995, también es probable que haya problemas de capacidad dentro de la industria nuclear nativa. El actual proveedor nuclear privatizado, Energía británica, tuvo problemas financieros en 2004.

En octubre del 2010, el Gobierno Británico de coalición dio luz verde a la construcción de hasta ocho nuevas centrales nucleares. Sin embargo, el Gobierno Escocés, con el respaldo del Parlamento Escocés, ha declarado que no se construirán nuevas centrales nucleares en Escocia.

Energía renovable 
En 2007, el Gobierno del Reino Unido acordó un objetivo global de la Unión Europea de generar el 20% del suministro energético de la Unión Europea a partir de fuentes renovables para 2020. A cada Estado miembro de la Unión Europea se le asignó su propio objetivo; para el Reino Unido es el 15%. Este objetivo se formalizó en enero de 2009 con la aprobación de la Directiva de energías renovables de la UE. Dado que la producción de calor y combustible renovable en el Reino Unido se encuentra en bases extremadamente bajas, RenewableUK estima que esto requerirá que el 35-40% de la electricidad del Reino Unido se genere a partir de fuentes renovables para esa fecha, que se cumplirá en gran medida con 33-35 GW de capacidad eólica instalada.

En el tercer trimestre de 2019, la energía renovable contribuyó al 38,9% de la generación eléctrica del Reino Unido, produciendo 28,8T  Wh de electricidad.

En junio de 2017, la energía renovable y la energía nuclear generaron por primera vez más electricidad en el Reino Unido que el gas y el carbón juntos, y la nueva energía eólica marina fue más barata que la nueva energía nuclear por primera vez.

Energía eólica 
 

En diciembre de 2007, el Gobierno del Reino Unido anunció sus planes de expansión masiva de la producción de energía eólica, mediante la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica de hasta 25 GW de emplazamientos de parques eólicos en alta mar para preparar una nueva ronda de desarrollo. Estos emplazamientos propuestos se añaden a los 8  GW ya adjudicados en las dos rondas anteriores de asignación de emplazamientos, la Ronda 1 de 2001 y la Ronda 2 de 2003. En conjunto, se calcula que se construirán más de 7.000 aerogeneradores en alta mar.

La energía eólica suministra una fracción creciente de la energía en el Reino Unido y, a principios de noviembre de 2018, la energía eólica en el Reino Unido consistía en casi 10.000 aerogeneradores con una capacidad total instalada de algo más de 20 gigavatios: 12.254 MW de capacidad en tierra y 7.897 MW de capacidad en el mar.

En agosto y septiembre de 2021, el Reino Unido tuvo que volver a poner en marcha centrales de carbón, ante la falta de viento, ya que las importaciones de energía de Europa fueron insuficientes para satisfacer la demanda.

Solar 

A finales de 2011, había 230.000 proyectos de energía solar en el Reino Unido, con una capacidad total de generación instalada de 750 MW. En febrero de 2012 la capacidad instalada había alcanzado los 1.000 MW. El uso de la energía solar ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, aunque partiendo de una base pequeña, como resultado de las reducciones en el coste de los paneles fotovoltaicos (PV), y la introducción de una tarifa de subvención (FIT) en abril del 2010. En 2012, el Gobierno dijo que 4 millones de hogares en todo el Reino Unido serán alimentados por el sol en ocho años,  lo que representa 22.000 MW de capacidad de energía solar instalada para 2020.

Biocombustibles 
El gas procedente de las aguas residuales y los vertederos (biogás) ya se ha explotado en algunas zonas. En 2004 proporcionó 129,3 GW-h (un 690% más que en 1990), y fue la principal fuente de energía renovable del Reino Unido, representando el 39,4% de toda la energía renovable producida (incluida la hidráulica) en 2006. El Reino Unido se ha comprometido a alcanzar un objetivo del 10,3% de energía renovable en el transporte para cumplir con la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea, pero aún no ha aplicado la legislación para cumplir este objetivo.

Otros biocombustibles pueden proporcionar una fuente de energía casi neutra en carbono, si se cultivan localmente. En Asia y América Del sur, la producción de biocombustibles para la exportación ha provocado en algunos casos importantes daños ecológicos, como la tala de la selva tropical. En 2004, los biocombustibles proporcionaron 105,9 GW-h, el 38% de su madera. Esto supuso un aumento del 500% respecto a 1990.

El Reino Unido importa grandes cantidades de pellets de madera de Estados Unidos, en sustitución del carbón en varias centrales eléctricas .

Poder geotérmico 
Las investigaciones sobre la explotación de la energía geotérmica en el Reino Unido, impulsadas por la crisis del petróleo de 1973 , se abandonaron cuando cayeron los precios del combustible. Solo un esquema está operativo, en Southampton . En 2004, se anunció que se construiría un esquema adicional para calentar el primer pueblo modelo de energía geotérmica del Reino Unido cerca de Eastgate, Condado de Durham.

Hidroeléctrico 

A partir de 2012, estaciones de poder hidroeléctrico en el Reino Unido representaron 1,67  GW de capacidad de generación eléctrica instalada, lo que representa el 1,9% de la capacidad de generación total del Reino Unido y el 14% de la capacidad de generación de energía renovable de Reino Unido. La producción anual de electricidad de tales esquemas es de aproximadamente 5.700  GWh, lo que representa alrededor del 1,5% de la producción total de electricidad del Reino Unido.

También hay centrales eléctricas de almacenamiento por bombeo en el Reino Unido. Estas centrales eléctricas son consumidoras netas de energía eléctrica; sin embargo, contribuyen a equilibrar la red, lo que puede facilitar la generación renovable en otros lugares, por ejemplo, "absorbiendo" el excedente de producción renovable en horas de menor actividad y liberando la energía cuando se necesita.

Sector de electricidad

Historia 
Durante la década de 1940, alrededor del 90% de la generación de electricidad era por carbón, con el petróleo proporcionaba la mayor parte del resto. Con el desarrollo de la red nacional , el cambio al uso de electricidad, el consumo de electricidad en el Reino Unido aumentó alrededor de un 150 % entre la nacionalización de la industria en la posguerra en 1948 y mediados de la década de 1960. Durante la década de 1960, el crecimiento se desaceleró a medida que el mercado se saturaba. 
El Reino Unido está planeando reformar su mercado de electricidad, ve también Las medidas de descarbonización en la propuesta de reforma del mercado eléctrico del Reino Unido .

Prevé introducir un mecanismo de capacidad y contratos por diferencia para fomentar la construcción de nueva generación.

El Reino Unido comenzó a desarrollar capacidad de energía nuclear en la década de 1950, y la central nuclear de Calder Hall se conectó a la red el 27 de agosto de 1956. Aunque la producción de plutonio apto para armas fue la razón principal detrás de esta central eléctrica , otras centrales civiles siguieron , y el 26% de la electricidad de la nación se generó a partir de la energía nuclear en su apogeo en 1997.

A pesar del flujo de petróleo del Mar del Norte desde mediados de la década de 1970, la generación de electricidad a partir del petróleo siguió siendo relativamente pequeña y siguió disminuyendo.

A partir de 1993 y durante la década de 1990, una combinación de factores condujo a lo que se conoce como Dash for Gas, durante el cual se redujo el uso de carbón a favor de la generación alimentada con gas. Esto fue provocado por la privatización de la Junta Nacional del Carbón, British Gas y la Junta Central de Generación de Electricidad; la introducción de leyes que faciliten la competencia en los mercados energéticos; y la disponibilidad de gas barato del Mar del Norte . En 1990, solo el 1,09% de todo el gas consumido en el país se utilizó en la generación de electricidad; para 2004 la cifra era del 30,25%.

En 2004, el uso de carbón en las centrales eléctricas había caído a 50,5  millones  de toneladas, lo que representaba el 82,4 % de todo el carbón utilizado en 2004 (una caída del 43,6 % en comparación con los niveles de 1980), aunque ligeramente superior al mínimo de 1999. En varias ocasiones en mayo de 2016, Gran Bretaña no quemó carbón para generar electricidad por primera vez desde1882. El 21 de abril de 2017, Gran Bretaña pasó un día completo sin usar energía de carbón por primera vez desde la Revolución Industrial, según la Red Nacional.

Desde mediados de la década de 1990, las nuevas fuentes de energía renovable comenzaron a contribuir a la electricidad generada, aumentando una pequeña capacidad de generación hidroeléctrica. 

En la década de 2020, varios proveedores orientados al consumidor entraron en liquidación incluidos Bulb Energy , Avro Energy, Green Supplier y Orbit Energy.

Generación de electricidad 
En 2016, la producción total de electricidad fue de 357 TWh (frente a un pico de 385  TWh en 2005), generada a partir de las siguientes fuentes:

 Gasista: 40.2% (0.05% en 1990)
 Nuclear: 20.1% (19% en 1990)
 Viento: 10.6% (0% en 1990), del cual:

 Onshore Viento: 5.7%
 Viento de costa afuera: 4.9%

 Carbón: 8.6% (67% en 1990)
 Bio-Energía: 8.4% (0% en 1990)
 Solar: 2.8% (0% en 1990)
 Hidroeléctrico: 1.5% (2.6% en 1990)
 Aceite y otro: 7.8% (12% en 1990)

La política energética del Reino Unido tenía como objetivo una contribución total de las energías renovables para alcanzar el 10 % en 2010, pero no fue hasta 2012 cuando se superó esta cifra; las fuentes de energía renovable suministraron el 11,3 % (41,3  TWh) de la electricidad generada en el Reino Unido en 2012.
El Gobierno Escocés tenía el objetivo de generar entre el 17 % y el 18 % de la electricidad de Escocia a partir de energías renovables para 2010, llegando a 40% para 2020.

Diferencias regionales 
Si bien de alguna manera están limitadas por los poderes que se transfieren , las cuatro naciones del Reino Unido estos tienen diferentes mezclas de energía y ambiciones. Escocia tiene actualmente un 80 % de la electricidad a partir de energías renovables para 2020, que se incrementó de una ambición original del 50 % para 2020 después de que superó su objetivo provisional del 31 % para 2011. Escocia tiene la mayoría de las instalaciones de generación de energía hidroeléctrica del Reino Unido. Tiene una cuarta parte del potencial eólico marino estimado de la UE, y está a la vanguardia de las pruebas de diversos sistemas de energía marina.

Cogeneración 

Las plantas de cogeneración de calor y electricidad (CHP) , en las que el agua caliente "residual" de la generación se utiliza para la calefacción urbana , también son una tecnología probada en otras partes de Europa. Si bien calienta alrededor del 50% de todas las casas en Dinamarca , Finlandia , Polonia , Suecia y Eslovaquia , actualmente solo juega un papel pequeño en el Reino Unido. Sin embargo, ha ido en aumento, con una generación total de 27,9  TWh en 2008. Esto consistía en 1.439 esquemas predominantemente alimentados con gas con una capacidad de generación eléctrica CHP total de 5,47  GW y que contribuyen con el 7% del suministro de electricidad del Reino Unido. . Sin embargo, la utilización de la generación de calor ha caído desde un pico de 65  TWh en 1991 a 49  TWh en 2012.

Investigación energética 
Históricamente, el apoyo del sector público para la investigación y el desarrollo energético en el Reino Unido ha sido brindado por una variedad de organismos con poca coordinación entre ellos.

La investigación en el área de la energía es llevada a cabo por una serie de organismos del sector público y privado:

El Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas financia un programa de energía. que abarca la investigación sobre energía y cambio climático. Su objetivo es "desarrollar, adoptar y explotar tecnologías y sistemas sostenibles, bajos en carbono y / o energéticamente eficientes" para permitir que el Reino Unido "cumpla los objetivos energéticos y ambientales del Gobierno para 2020". Su investigación incluye el suministro de electricidad renovable, convencional, nuclear y de fusión , así como la eficiencia energética, la pobreza energética y otros temas.

Desde que se estableció en 2004, el Centro de Investigación de Energía del Reino Unidolleva a cabo investigaciones sobre reducción de la demanda, futuras fuentes de energía, infraestructura y suministro, sistemas de energía, sostenibilidad y materiales para sistemas de energía avanzados.

El Instituto de Tecnologías Energéticas, creado para 'acelerar el desarrollo de tecnologías energéticas bajas en carbono seguras, confiables y rentables hacia el despliegue comercial', comenzó su trabajo en 2007 y se cerrará a fines de 2019.

En relación con los edificios, el Building Research Establishment lleva a cabo algunas investigaciones sobre la conservación de la energía.

Actualmente se están realizando investigaciones internacionales sobre la energía de fusión. El ITER se está construyendo actualmente en Cadarache en Francia. El Reino Unido contribuyó a este proyecto a través de su membresía en la Unión europea. en Francia. El Reino Unido contribuyó a este proyecto a través de su membresía en (la Joint European Torus)en Culham en Oxfordshire.

Eficacia energética 
El gobierno del Reino Unido ha instituido varias políticas destinadas a promover un aumento en el uso eficiente de la energía. Estos incluyen el despliegue de medidores inteligentes , el Acuerdo Verde , el Esquema de Eficiencia Energética CRC , el Esquema de Oportunidad de Ahorro de Energía. y los Acuerdos de Cambio Climático

Al abordar el trilema energético, ahorrar energía es la medida más barata de todas. Mejorar el aislamiento del hogar ayuda a reducir las importaciones de gas fósil.

Cambio climático 
El Comité de Cambio Climático publica un informe anual de progreso respecto al control del cambio climático en el Reino Unido.

Escocia redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en alrededor de un 46 % entre 1990 y 2014. Escocia tiene como objetivo tener un sector eléctrico libre de carbono basado en fuentes de energía renovables para 2032, además Escocia tiene como objetivo reparar 250 000 hectáreas de pantanos degradados , que almacenan un total de 1,7 gigatoneladas de CO 2.

Desde 2013, un impuesto de Obligación de la Compañía de Energía (ECO) sobre las facturas de electricidad ha ayudado a los hogares de bajos ingresos a realizar mejoras en la eficiencia energética, incluidas mejoras en el aislamiento y la calefacción.   , el gravamen es de alrededor de £1mil millones por año y ayuda a unos 200.000 hogares al año.

Véase también 

 Un Nuevo Acuerdo Verde
 Obligación de acciones obligatoria
 Política energética del Reino Unido
 Conservación de energía en el Reino Unido
 Servicios de conmutación de energía en el Reino Unido
 Emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido
 Crisis de suministro de combustible del Reino Unido de 2021
 Crisis del proveedor de gas natural del Reino Unido 2021

Referencias

Enlaces externos 
 Centro de Búsqueda de Energía de Reino Unido
 Mapa de estaciones de poder del Reino Unido
 Análisis de energía en Reino Unido
 Mapa del aceite de Reino Unido e infraestructura gasista
 ENTSO-E Plataforma de transparencia

Energía de Reino Unido